Tomczak ist der Familienname folgender Personen:

 Bartłomiej Tomczak (* 1985), polnischer Handballspieler
 Hans-Joachim Tomczak (1927–1973), deutscher Wirtschaftsfunktionär, Mitglied des ZK der SED

 Jürgen Tomczak (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Kim Tomczak (* 1952), kanadischer Videokünstler
 Matthias Tomczak (1941–2019), deutscher Ozeanograph
 Mike Tomczak (* 1962), US-amerikanischer Footballspieler
 Nicole Tomczak-Jaegermann (geborene Tomczak; 1945–2022), polnisch-kanadische Mathematikerin
 Raimund Tomczak (* 1947), deutscher Politiker (FDP) und Abgeordneter im Landtag Brandenburg
 Torsten Tomczak (* 1959) Schweizer Betriebswirt
 Witold Tomczak (* 1957), polnischer Politiker

Siehe auch:
 Tomczyk